Шанхай Мастерс 2007 (, также известен как Roewe Shanghai Masters 2007 — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 6 по 12 августа 2007 года в Шанхае, Китай. Победителем турнира стал игрок из квалификации Доминик Дэйл, обыгравший в финале Райна Дэя со счётом 10:6. Примечательно, что по ходу матча Дэйл проигрывал 2:6.

Призовой фонд

Победитель: GB£ 48 000
Финалист: £ 22 500
Полуфиналисты: £ 12 000
Четвертьфиналисты: £ 6 500
1/8 финала: £ 4 274
1/16 финала: £ 2 750
Last 48: £ 1 725
Last 64: £ 1 325

Высший брейк в квалификации: £ 500
Высший брейк в основной стадии турнира: £ 2 000

Максимальный брейк в квалификации: £ 1 000
Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 20 000

Общий призовой фонд: £ 250 000

Результаты

Уайлд-кард раунд 

Матчи уайлд-кард раунда игрались 6 августа.

Основной турнир

Финал

Сенчури-брейки

Квалификация 

140 Дэйв Харольд
138 Фергал О'Брайен
137 Бэрри Пинчес
136 Патрик Уоллес
136 Дэвид Ро
133 Рики Уолден
131 Эльфи Бёрден
130 Скотт Маккензи
129, 101 Доминик Дэйл
128, 127 Супож Саенла
127 Рори Маклауд
123 Дэвид Гилберт
122 Роберт Милкинс

116 Тони Драго
115 Марко Фу
115, 103 Джейми Бёрнетт
112 Эдриан Ганнэл
110 Мэттью Стивенс
110 Джимми Уайт
109, 101 Дэвид Грэй
105, 103 Джадд Трамп
105 Джейми Коуп
103 Джо Перри
103, 103 Майкл Джадж
102 Джейми О’Нилл
101 Стюарт Петтман

Основной турнир 

143, 127, 116, 102 Доминик Дэйл
133, 123 Иан Маккалох
131, 104 Марк Селби
126 Эдриан Ганнэл
124, 106 Стивен Магуайр
115, 106, 105, 103 Райан Дэй
108 Стюарт Бинэм
102 Майкл Холт
101 Шон Мёрфи

Ссылки 
 Результаты на snooker.org 

Шанхай Мастерс (снукер)
2007 год в снукере